Meum mutellina är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Gaertner. Meum mutellina ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
mutellina